Indira Terrero (née en 1985), athlète cubaine-espagnole
 Janie Terrero (1858-1944), suffragette britannique